„Не ми харесва понеделник“ () е полска комедия от 1971 г., на режисьора Тадеуш Хмелевски. Премиерата на филма е на 27 август 1971 г. в Полша.

Сюжет

В ролите

Награди и номинации

Външни препратки 
    
  
  „Nie lubię poniedziałku“ в база данни на Filmweb  
  „Nie lubię poniedziałku“ в базата данни на Националната полска филмотека Fototeka
  „Nie lubię poniedziałku“  в база данни на Stopklatka  
  

Филми на Тадеуш Хмелевски
Филми от 1971 година
Полски комедии